{| class="infobox football" style="width: 16em; text-align: center;"
|-
! style="font-size: 16px;" | 1-й дивизион  Мозамбик
|- 
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | текущий сезон
|- 
| style="font-size: 12px;" | Сезон 2011/2012
|- 
|
|- 
| style="font-size: 11px; line-height: 15px;" | 
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Основана
|-
| style="font-size: 12px;" |  <small>|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Континент|-
| style="font-size: 12px;" | Африка
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Число команд|-
| style="font-size: 12px;" | 8
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Текущий чемпион|-
| style="font-size: 12px;" |  Максаквене |-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Наибольшее число титулов|-
| style="font-size: 12px;" | 
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Официальный сайт|-
| style="font-size: 12px;" | 
|-
|}1-й дивизион''' Мозамбика-является сильнейшим баскетбольным соревнованием в стране.

Участники 2010-2011 
 Деспортиво (Бейра)
 Деспортиво (Мапуту)
 Коста До Сол (Мапуту)
 Максаквене
 Матолиньяс
 Спортинг
 Ферровиариво (Бейра)
 Ферровиариво (Мапуту)

Ссылки 
Мозамбик на Sports I.T. 

Национальные баскетбольные чемпионаты
Спорт в Мозамбике